Mislea se poate referi la:
Mislea, Dâmbovița
Mislea, Prahova